Trzecie zawody w ramach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2017 odbyły się w Hinterzarten na skoczni normalnej Rothausschanze. 28 lipca odbyły się kwalifikacje a 29 lipca - konkurs indywidualny.

Kwalifikacje do konkursu głównego wygrał Stephan Leyhe tuż przed Dawidem Kubackim. Dzień później w konkursie role się odwróciły, i to Kubacki wygrał przed Leyhe oraz przed Piotrem Żyłą.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Hinterzarten był Michael Lais oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Christian Kathol, a jego asystentem – Janni Hyvärinnen.

Wyniki

Kwalifikacje (28.07.2017)

Konkurs Indywidualny (29.07.2017)

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Program zawodów – http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3017/2018JP3017PROG.pdf
 Kwalifikacje do konkursu indywidualnego - http://medias3.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3017/2018JP3017RLQ.pdf
 Konkurs indywidualny – http://medias3.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3003/2018JP3003RL.pdf
 Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po zawodach w Hinterzarten – http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3003/2018JP3003NCS.pdf
 Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix po zawodach w Hinterzarten – http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3003/2018JP3003STGP.pdf

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2017
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hinterzarten
2017 w Niemczech